

Зюлково — село в гміні Рачкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Зюлково — село в гміні Ґостинь Гостинського повіту Великопольського воєводства